Culmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Ferdinand Culmann (1804–1891), deutscher Jurist, Unternehmer und Politiker
 Christian Culmann (1795–1837), deutscher Rechtsanwalt und Politiker, MdL Bayern
 Herbert Culmann (1921–1998), deutscher Jurist und Luftfahrtmanager
 Jacques Culmann (1787–1849), französischer Offizier und Politiker
 Karl Culmann (1821–1881), Schweizer Bauingenieur und Hochschullehrer
 Leonhard Culmann (1497/1498–1562), deutscher Theologe 
 Otfried H. Culmann (* 1949), deutscher Maler, Schriftsteller und Bildhauer
 Theodor Culmann (1824–1863), deutscher Theologe und Ethiker

Siehe auch:
 Culmann-Verfahren, Verfahren zur Lösung von Statikproblemen
 Cullmann